Йондон — уезд в Южной Корее.
 Йондон — регион в Корее.
 Жамсрангийн Ёндон (1923–1992) – монгольский политический, государственный и военный деятель. Министр обороны МНР.